Agosti puede significar:

 Carlos Agostí (n. 1922), actor de cine hispano-mexicano.
 Giuseppe Agosti (1715-1786), botánico italiano.
 Héctor P. Agosti (1911-1984), ensayista, político y periodista argentino.
 Lucilla Agosti (n. 1978), actriz y presentadora de televisión italiana.
 Orlando Ramón Agosti (1924-1997), militar argentino.
 Ricardo Calvo Agostí (1875-1966), actor y director de teatro español.
 Silvano Agosti, director, escenógrafo, productor cinematográfico, montador, escritor y poeta italiano.

Otros usos
 Abreviatura científica de Giuseppe Agosti.